titolo originale di Il re dell'Africa
 titolo originale del film Il grande Joe
Mighty Joe Young – musicista statunitense